Jürgen Knop ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Knop (Mediziner) (* 1941), deutscher Mediziner
 Jürgen Knop (Drehbuchautor), deutscher Drehbuchautor
 Jürgen Knop (Autor) († 2008), deutscher Autor und Behindertenaktivist